Ушканьи острова:

 Ушканьи острова — группа островов в центральной части озера Байкал.
 Ушканьи Острова — посёлок в Баргузинском районе Бурятии.